Каллахилл — деревня в Ирландии, в графстве Лиишь.
 Каллахилл — средневековый замок в графстве Лейиш в Ирландии.